

Sigle 
 King's Counsel – titolo conferito a un avvocato nominato consulente legale del Re nel Regno Unito

Codici 
KC – codice ISO 3166-2:AL del distretto di Kuçovë (Albania)
KC – codice ISO 3166-2:RU di Karačaj-Circassia (Russia)
KC — tail code del 442nd Fighter Wing

Altro 
kC – simbolo del chilocoulomb
Kc – abbreviazione locale della corona ceca
KC – targa automobilistica di Koprivnica (Croazia)
KC – targa automobilistica di Kronach (Germania)
KC – musicista dei KC and the Sunshine Band e produttore discografico
KC – abbreviazione di Kansas City (Missouri)